Вилафлор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Занимает площадь 56,26 км². Население 1843 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.
Вилафлор - самый высоко расположенный населённый пункт на острове Тенерифе. Высота над уровнем моря - 1460 м.

В Вилафлор родился Педро де Сан Хосе Бетанкур, первый святой Канарских островов.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе